Burg Wildberg ist der Name folgender Burgen:
 Burg Wildberg (Kirchschlag bei Linz), Höhenburg in der Gemeinde Kirchschlag bei Linz, Mühlviertel, Oberösterreich
 Burg Wildberg (Brandenburg), Niederungsburg beim Ortsteil Wildberg der Gemeinde Temnitztal, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Ruine Alt-Wildberg, in der Gemeinde Wildberg, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich 
 Ruine Wildberg (Haßberge), im gemeindefreien Gebiet Sulzfelder Forst, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Burgstall Wildberg, bei Wildberghof, Markt Nordheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Burgwall Wildberg (Kastorfer See), in der Gemeinde Wildberg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte,  Mecklenburg-Vorpommern
 Burgwall Wildberg (Temnitztal),  beim Ortsteil Wildberg der Gemeinde Temnitztal, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Siehe auch:
 Burgstelle Wildberg
 Burg Wildenberg
 Burg Wildenburg
Schloss Wildberg